The Laundromat (en anglais : « la laverie automatique ») peut désigner : 
 The Laundromat, téléfilm américain de Robert Altman, diffusé en 1985 ;
 The Laundromat : L'Affaire des Panama Papers, film américain de Steven Soderbergh, sorti en 2019.